Inaki Aizpuru Oiarbide (1956 -  ) é um botânico  espanhol.

Ligações externas 
  

Botânicos da Espanha